Список риб Непалу неповний і складається з 173 видів риб, що мешкають у територіальних водах Непалу.

A
Acanthocobitis botia 
Ailia coila 
Amblyceps mangois 
Amblypharyngodon mola 
Anabas testudineus 
Anguilla bengalensis bengalensis 
Aplocheilus panchax 
Aspidoparia jaya 
Aspidoparia morar

B
Badis badis 
Bagarius bagarius 
Balitora brucei 
Balitora eddsi 
Bangana ariza 
Bangana dero 
Barilius barila 
Barilius barna 
Barilius bendelisis 
Barilius shacra 
Barilius tileo 
Barilius vagra 
Batasio batasio 
Batasio macronotus 
Botia almorhae 
Botia lohachata

C
Carassius carassius 
Catla catla 
Chaca chaca 
Chagunius chagunio 
Chanda nama 
Channa gachua 
Channa marulia 
Channa orientalis 
Channa punctata 
Channa stewartii 
Channa striata 
Chela cachius 
Chitala chitala 
Cirrhinus cirrhosus 
Cirrhinus reba 
Clarias batrachus 
Clupisoma garua 
Clupisoma montana 
Colisa fasciata 
Colisa lalia 
Crossocheilus latius 
Ctenopharyngodon idella 
Cyprinion semiplotum 
Cyprinus carpio carpio

D
Danio dangila 
Danio rerio 
Devario aequipinnatus 
Devario devario 
Diptychus maculatus

E
Erethistes hara 
Erethistoides ascita 
Erethistoides cavatura 
Esomus danricus 
Euchiloglanis davidi 
Eutropiichthys murius 
Eutropiichthys vacha

G
Gagata cenia 
Garra annandalei 
Garra gotyla gotyla 
Garra lamta 
Garra mullya 
Glossogobius giuris 
Glyptothorax annandalei 
Glyptothorax cavia 
Glyptothorax gracilis 
Glyptothorax indicus 
Glyptothorax kashmirensis 
Glyptothorax pectinopterus 
Glyptothorax telchitta 
Glyptothorax trilineatus 
Gogangra viridescens 
Gudusia chapra

H
Hemibagrus menoda 
Heteropneustes fossilis 
Hypophthalmichthys molitrix 
Hypophthalmichthys nobilis

J
Johnius coitor

L
Labeo angra 
Labeo bata 
Labeo boga 
Labeo caeruleus 
Labeo calbasu 
Labeo dyocheilus 
Labeo fimbriatus 
Labeo gonius 
Labeo pangusia 
Labeo rohita 
Laubuca laubuca 
Lepidocephalichthys guntea

M
Macrognathus aculeatus 
Macrognathus aral 
Macrognathus lineatomaculatus 
Macrognathus pancalus 
Mastacembelus armatus 
Megarasbora elanga 
Monopterus cuchia 
Myersglanis blythii 
Mystus bleekeri 
Mystus cavasius 
Mystus gulio 
Mystus tengara 
Mystus vittatus

N
Nandus nandus 
Nangra nangra 
Nemacheilus multifasciatus 
Neoanguilla nepalensis 
Neolissochilus hexagonolepis 
Neotropius atherinoides 
Notopterus notopterus

O
Ompok bimaculatus 
Ompok pabda 
Oncorhynchus mykiss 
Oncorhynchus rhodurus 
Oreochromis mossambicus 
Oreochromis niloticus niloticus 
Osteobrama cotio cotio

P
Parachiloglanis hodgarti 
Parambassis ranga 
Pseudambassis baculis 
Pseudecheneis crassicauda 
Pseudecheneis eddsi 
Pseudecheneis serracula 
Pseudecheneis sulcata 
Pseudolaguvia ribeiroi 
Psilorhynchus balitora 
Psilorhynchus homaloptera 
Psilorhynchus nepalensis 
Psilorhynchus pseudecheneis 
Psilorhynchus sucatio 
Puntius chelynoides 
Puntius chola 
Puntius conchonius 
Puntius gelius 
Puntius phutunio 
Puntius sarana 
Puntius sophore 
Puntius ticto

R
Raiamas bola 
Rasbora daniconius 
Rhinomugil corsula 
Rita rita

S
Salmo trutta trutta 
Salmophasia bacaila 
Schistura beavani 
Schistura corica 
Schistura rupecula 
Schistura savona 
Schistura scaturigina 
Schizothorax esocinus 
Schizothorax labiatus 
Schizothorax macrophthalmus 
Schizothorax molesworthi 
Schizothorax nepalensis 
Schizothorax plagiostomus 
Schizothorax progastus 
Schizothorax raraensis 
Schizothorax richardsonii 
Securicula gora 
Setipinna phasa 
Silonia silondia 
Sisor rabdophorus 
Somileptus gongota 
Sperata aor 
Sperata seenghala

T
Tor putitora 
Tor tor

W
Wallago attu

X
Xenentodon cancila

Примітки

Джерела

 Dimmick, W. W. i D. R. Edds, 2002: Evolutionary genetics of the endemic Schizorathicine (Cypriniformes: Cyprinidae) fishes of Lake Rara, Nepal. Biochemical Systematics and Ecology v. 30 (núm. 10): 919-929. 
 Edds, D. R. i H. H. Ng, 2007: Additions to the ichthyofauna of Nepal, with a redescription of Neoeucirrhichthys maydelli (Teleostei: Cobitidae). Ichthyological Exploration of Freshwaters v. 18 (núm. 2): 125-132. 
 Günther, A., 1861: List of the cold-blooded vertebrata collected by B. H. Hodgson, Esq., in Nepal. Proceedings of the General Meetings for Scientific Business of the Zoological Society of London 1861 (pt 2): 213-227. 
 Menon, A. G. K., 1950: Notes on fishes in the Indian Museum. XLII. On a new loach from Poona. XLIII. On a small collection of fish from East Punjab. XLIV. Fishes from the Kosi Himalayas, Nepal. Records of the Indian Museum (Calcuta) v. 47 (pt 2): 225-237. 
 Ng, H. H., 2006: The identity of Psudecheneis sulcata (M'Clelland, 1842), with descriptions of two new species of rheophilic catfish (Teleostei: Sisoridae) from Nepal and China. Zootaxa Núm. 1254: 45-68. 
 Ng, H. H. i D. R. Edds, 2005: Two new species of Erethistoides (Teleostei: Erethistidae) from Nepal. Ichthyological Exploration of Freshwaters v. 16 (núm. 3): 239-248. 
 Ng, H. H. i D. R. Edds, 2005: Two new species of Pseudecheneis, rheophilic catfishes (Teleostei: Sisoridae) from Nepal. Zootaxa Núm. 1047: 1-19. 
 Regan, C. T., 1907: Fishes. Pp. 157-158. A: Reports on a collection of Batrachia, reptiles and fish from Nepal and the western Himalayas. Records of the Indian Museum (Calcuta) v. 1: 149-158, Pl. 6. 
 Shrestha, J., 1978: Fish fauna of Nepal. Journal of Natural History Museum Tribhuvan University v. 5 (núms. 1-4): 33-43. 
 Shrestha, J., 1980: Fishes of Nepal. Curriculum Development Centre, Tribhuvan Univ., Katmandú. 
 Shrestha, T. K., 2008: Ichthyology of Nepal. A study of fishes of the Himalayan waters. Himalayan Ecosphere, Kathmandu, Nepal. Ichthyology of Nepal: 389 pp., 72 color plates. 
 Terashima, A., 1984: Three new species of the cyprinid genus Schizothorax from Lake Rara, northwestern Nepal. Japanese Journal of Ichthyology v. 31 (núm. 2): 122-135.

Посилання 
 Flesh Eating Mutant Fish Invades Nepal 
 Humans scoffed by mutant fish    

Непал

риби